Jonestown (Comtat de Columbia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Jonestown (Comtat de Lebanon), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Jonestown (Guyana), assentament religiós de la secta Temple del Poble que va acabar amb el suïcidi col·lectiu de tota la població.
 Jonestown (Mississipí), població dels Estats Units a l'estat de Mississipí.